Gertler est un patronyme d'origine juive polonaise porté notamment par :
 André Gertler, (1907 - 1998), un violoniste classique et un professeur de musique hongrois ;
 Dan Gertler (né en 1973), homme d'affaires israélien ;
 Mark Gertler (1891-1939), peintre britannique ;
 Tibor Gertler, (1902 - 1991), un peintre et dessinateur hongrois.

Patronyme juif